Laas (Italië)
 Laas (Oostenrijk)

 Laas (Gers)
 Laas (Loiret)
ook:
Laàs,  Pyrénées-Atlantiques